Канва:

 Канва — сітчаста бавовняна, лляна (або змішана за складом) тканина.
 Канва — ведійський мудрець.
 Канва — перен., книжн. основа подій, пригод.
 Канва — ім'я різних давньоіндійських царевичів, засновників династій і авторів.
 Канва — один із видів злих духів, що згадуються в «Атхарваведі». Гімн 2.25 «Атхарваведи» являє собою заклинання проти них.